1959 Голяма награда на Италия е 10-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 13 септември 1959 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия